Шат — одна з назв титулу «принц крові», але не спадкоємця престолу в тюркському каганаті.
 Шат, Шат-ора — застаріла назва Ельбрусу.
 Шат — арабське жіноче ім'я, яке перекладається як «весела»

 Річки
 Шат (притока Упи) — річка Тульської області.
 Шат (притока Верхньої Терсі) — річка в Кемеровській області.

Див. також 
 Шатт (Ізер) () — муніципалітет у Франції, у регіоні Рона-Альпи.